Black Hawk signifie littéralement en anglais « faucon noir »
 Black Hawk (1767-1838), un chef amérindien de la tribu Sac et Fox, 
 UH-60 Black Hawk, le nom d'un hélicoptère de transport américain,
 Black Hawk, une localité du comté de Gilpin dans le Colorado aux États-Unis d'Amérique,
 , secteur non constitué en municipalité census-designated place du Comté de Meade (Dakota du Sud) aux États-Unis d'Amérique,
 Les Black Hawks de Chicago, une équipe professionnelle de hockey sur glace américaine qui a changé de nom en 1986 pour devenir les Blackhawks de Chicago,

Blackhawk peut faire référence à :
 Blackhawk (connu aussi sous le nom de Blackthorne), un jeu vidéo d'action et de plates-formes,
 Les Blackhawks, des personnages de comics de l'Univers DC,
 Les Blackhawks de Chicago, une équipe professionnelle de hockey sur glace américaine,
 The Blackhawk, un club de jazz de San Francisco (1949-1963)
 L'hôtel Blackhawk, un hôtel américain situé à Davenport, en Iowa.

Articles connexes 
 Faucon noir (homonymie)